Grangrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grangrundet, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Grangrundet (vid Vandrock, Nagu), Åboland, 
 Grangrundet (vid Ängholm, Nagu), Åboland, 
 Grangrundet, Ingå, Nyland,

Se även
Grangrund
Grangrunden

Robotskapade Finlandförgreningar